field – rozległy płaskowyż
 Field – zespół muzyczny

Gminy w USA:
 Field (ang. Field Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Field (ang. Field Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Field (ang. Field Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Miejscowości w Anglii:
 Field – miejscowość w hrabstwie Herefordshire, w civil parish Eardisley
 Field – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Mendip, w civil parish Shepton Mallet
 Field – miejscowość w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie East Staffordshire, w civil parish Leigh

Osoby o tym nazwisku:
 John Field – kompozytor irlandzki
 Sally Field – aktorka amerykańska
 Field – francuski jeździec, medalista oplimpijski